Meucci ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Meucci (1808–1889), italienischer Erfinder
 Bob Meucci, US-amerikanischer Queue-Hersteller und Erfinder
 Daniele Meucci (* 1985), italienischer Langstreckenläufer
 Filippo Meucci (1805–1865), italienischer Librettist
 Renato Meucci (* 1958), italienischer Musiker und Musikwissenschaftler
 Vincenzo Meucci (1694–1766), italienischer Maler

Meucci ist der Name folgender Firmen:

 Meucci Originals, US-amerikanischer Hersteller von Queues, gegründet von Bob Meucci